

Patronyme 
 
 Lambertus Christoffel Vonk (1757-1846), homme politique néerlandais

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme